Amerikai Egyesült Államok
Milbank (Dél-Dakota)
Milbank (Virginia)